В англоязычных странах насчитывается два округа с названием Росс ():
 округ '''Росс''' — в штате Огайо, США.
 округ '''''' — историческое графство в Шотландии.